Spalding kan syfta på följande platser:

Australien 

 Spalding (ort i Australien), South Australia, Northern Areas,

Storbritannien 

 Spalding (ort i Storbritannien), England, Lincolnshire,

USA 

 Spalding (ort i USA), Nebraska, Greeley County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar